Береть — посёлок в Берёзовском районе Красноярского края. Входит в состав Маганского сельского поселения.

Географические данные 
Посёлок расположен на берегу реки Мана. Ближайший населённый пункт — Брод. В районе очень популярны охота и рыбалка и в связи с этим здесь был построен гостиничный комплекс «Береть».

История 
В 1941 году в посёлок были депортированы немцы из АССР НП. В 1948 году сюда были сосланы жители Прибалтики.

Население

Примечания 

Населённые пункты Берёзовского района (Красноярский край)